In der Liste der Bodendenkmale in Ihlow sind alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Ihlow und ihrer Ortsteile aufgelistet. Grundlage ist die Veröffentlichung der Landesdenkmalliste mit dem Stand vom 31. Dezember 2020. Die Baudenkmale sind in der  Liste der Baudenkmale in Ihlow (Fläming) aufgeführt.

Bodendenkmale

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
Ihlow (Fläming)
!Ihlow